Antena 1 São José dos Campos é uma estação de rádio brasileira, concessiona em Santa Branca, porém sediada em São José dos Campos, ambas cidades do estado de São Paulo. É uma emissora própria da Antena 1 e opera na frequência 89.3 MHz FM.  É uma emissora especializada em música internacional,do
gênero adulto-contemporâneo e flashbacks.

Estações de rádio de São José dos Campos
Estações de rádio fundadas em 1999